«О́стин Бо́улд» () — американский профессиональный футбольный клуб из города Остин, штата Техас. С 2019 года выступает в Чемпионшипе ЮСЛ, второй по уровню футбольной лиге США.

История 
9 августа 2017 года лига ЮСЛ объявила о создании в Остине своей новой франшизы, которая начнёт выступление с сезона 2019. 3 августа 2018 года ФК «Остин Боулд» был официально презентован, анонсировано строительно стадиона на 5000 мест на территории «Трассы Америк», представлены главный тренер — бразильский специалист Марсело Серрано — и первые три игрока клуба — бразильский нападающий Клебер, его соотечественник, полузащитник Марсело Сарагоса и нидерландский левый защитник Эдсон Брафхейд. Клуб сыграл свой первый матч 9 марта 2019 года — в гостевом поединке против «Лас-Вегас Лайтс» была зафиксирована безголевая ничья. В своём втором матче, состоявшемся 16 марта 2019 года, «Остин Боулд» уступил на выезде «Рино 1868» со счётом 1:2. Автором первого гола в истории клуба стал нападающий Клебер. Первую победу клуб добыл в третьей игре, в матче открытия собственного стадиона «Боулд Стэдиум» 30 марта 2019 года, одолев «Сан-Антонио» со счётом 1:0 благодаря голу Клебера.

Текущий состав 
По состоянию на 5 апреля 2019 года. Источник: 

1) в аренде из «Атлетико Насьональ»; 2) в аренде из «Керетаро».

Примечания 

Футбольные клубы США
Спортивные клубы Остина (Техас)